WSX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Westsound (Washington) (Stati Uniti)